Водгать — две реки в Костромской области России, притоки Унжи:

 Водгать (верхний приток Унжи), также Водготь — впадает в Унжу на 142 км от устья по правому берегу ниже Мантурова
 Водгать (нижний приток Унжи), также Язвица — впадает в Унжу в 1,5 км по правому берегу